Le patronyme néerlandais  ou  renvoie vers une provenance : une digue (du nl. dijk).

Variantes:
 Dijk, , Van den Dijk, Van Dijke
 , Van den Dyk, 
 Van Dyc
 Dijck, Dijks, Dijcks
 , Van Dijcke, Van den Dijck, Van den Dijcke
 , Van Dycke, Van den Dyck, Van den Dycke
 Dyck, Dycke, den Dyck, den Dycke
 Deyck, Van Deyck, Van den Deyck, Van Deijck
 Van Dicke
 Wanduicq
 Tendyck

 Beverly Milton Dyck (1936-2012), homme politique provincial canadien ;
 Hermann Dyck (1812-1874), peintre et dessinateur allemand ;
 Joseph de Salm-Reifferscheidt-Dyck (1773-1861), comte de Salm-Dyck et du Saint-Empire ;
 Lillian Dyck (née en 1945), personnalité politique canadienne ;
 Vladimir Dyck, compositeur ;
 Walther von Dyck (1856-1934), mathématicien allemand.

Voir aussi 
 Constance de Salm-Dyck
 Château de Dyck, Rhénanie.